Безіменна — річка в Україні, в  Шепетівському районі Хмельницької області. Права притока Горині (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина річки 13 км. Площа басейну 32,3 км².

Розташування 
Бере початок у Чижівці. Спочатку тече на північний схід через Теліжинці, а потім на північний захід і в Михніві впадає у річку Гормнь, праву притоку Прип'яті. 

Річку перетинає автомобільна дорога .

Примітки 

Малі річки України
Річки Хмельницької області
Річки Ізяславського району
Статті про річки Хмельницької області без зображення в картці
Річки України без назви